The Actor – brano dei Moody Blues del 1968
 The Actor – singolo dei Michael Learns to Rock del 1991
 The Actor – episodio della prima stagione della serie televisiva Flight of the Conchords

Pagine correlate 
 Actor